Kościół św. Trójcy we Wrocławiu (Tęczowa)
 Kościół św. Trójcy we Wrocławiu (Krzyki)
 Kościół Świętej Trójcy we Wrocławiu